Winter, Winterová (německy i anglicky „zima“), případně Wintr nebo Vintr může znamenat:

 příjmení
 Antonín Winter (1934–2019) – český spisovatel a stavební inženýr
 Arnošt Winter (1880–1944) – český politik a železniční technik
 Eduard Winter (1896–1982) – český duchovní a historik německého původu
 Gregory Winter (* 1951) – anglický biochemik, nositel Nobelovy ceny
 Gustav Winter (1889–1943) – český novinář a publicista
 Hans Winter (politik) (1850–1937) – rakouský lékař a politik
 Jan Wintr (* 1978) – český právník
 Jiří Winter Neprakta (1924–2011) – český kreslíř a karikaturista
 Johnny Winter (1944–2014) – americký kytarista
 Kateřina Winterová (* 1976) – česká herečka zpěvačka
 Lev Winter (1876–1935) – český politik a právník
 Leopold Winter (rozcestník) – více osob
 Max Winter (1870–1937) – rakouský novinář, spisovatel a politik
 Roch Winter (?–1815) – františkánský kazatel a teolog
 Tomáš Winter (* 1974) – historik umění
 Václav Winter (fotbalista) (* 1976) – český fotbalový brankář
 Zikmund Winter (1846–1912) – český spisovatel a historik

podobné jméno
 Aleksander Vinter (* 1987), uměleckým jménem Savant – norský hudební producent
 Marek Vintr (* 1997) – český fotbalový záložník
 Ondřej Vintr (* 1997) – český fotbalový záložník
 Radomír Vinter (* 1946) – československý politik a poslanec KSČ
 Růžena Vintrová (1929–2013) – česká makroekonomka
 Tomáš Vintr (* 1981) – několikanásobný Mistr ČR ve skateboardingu

jiný význam
 Winter (hudební skupina) – americká death/doom metalová kapela
 Winter (wrestlerka) – německo-anglická wrestlerka, vlastním jménem Katarina Leigh Waters

Související články 
 Winters
 Winterstein (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Česká příjmení
Židovská příjmení